
Amathus, Amathous et Amathonte est le nom grec de plusieurs lieux. On trouve en grec Amathous, Αμαθούς, et Amathounta, Αμαθούντα.

Lieux : Amathus / Amathous / Amathonte 
 Amathonte, ville antique de l'île de Chypre
 Amathonte, place forte antique dans la montagne de Galaad en Jordanie

Noms voisins 
 Amath ou Hamath, nom donné parfois à la ville de Hama en Syrie
 Amatha, un des noms donnés aux sources thermales de Hamat Gader appelées al-Hamma par les arabes qui se trouvent au pied de Gadara sur la rive nord du Yarmouk en Israël

Notes et références